Specht se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chelsea Specht
 Raymond Louis Specht